Поболи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Поболи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Поболи — деревня в Островецком районе Гродненской области.